El término Pandiello puede hacer referencia a las dos siguientes entidades de población de Asturias, España:

 Pandiello (Cangas del Narcea), aldea de la parroquia de Larna, concejo de Cangas del Narcea.
 Pandiello (Tineo), casería de la parroquia de Calleras, concejo de Tineo.